SLC30A9 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 4-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 568 амінокислот, а молекулярна маса — 63 515.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транскрипція, регуляція транскрипції, транспорт іонів, транспорт. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном цинку. 
Локалізований у ядрі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки